Vento di primavera (The Bachelor and the Bobby-Soxer) – film del 1947 diretto da Irving Reis
Vento di primavera – film del 1959 diretto da Giulio Del Torre e Arthur Maria Rabenalt 
Vento di primavera - Innamorarsi a Monopoli – film del 2000 diretto da Franco Salvia 
Vento di primavera (La Rafle) – film del 2010 diretto da Roselyne Bosch